Kembangkuning kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 109,97), 
 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,82), 
 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar